Duitsland:
Schwäbisch Gmünd
Gmund am Tegernsee

Oostenrijk:
Gmünd (district)
Gmünd (Neder-Oostenrijk)
Gmünd in Kärnten